40-я олимпиада по шахматам состоялась в Стамбуле с 27 августа по 10 сентября 2012 года при участии 157 стран.

 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. На турнире действует правило «нулевого опоздания».
 Игровые дни: 28 августа — 1 сентября, 3-7, 9 сентября. Выходные: 2, 8 сентября.

Победу среди мужских команд одержала сборная Армении, среди женских — сборная России.

Составы команд

Армения 
Аронян, Мовсесян, Вл. Акопян, Саркисян, Т. Л. Петросян

Россия 
Крамник, Грищук, Карякин, Томашевский, Яковенко

Украина 
Иванчук, Пономарёв, Волокитин, Эльянов, Моисеенко

Китай 
Ван Хао, Ван Юэ, Дин Лижэнь, Бу Сянчжи, Ли Чао

США 
Накамура, Камский, Онищук, Вар. Акопян, Р. Робсон

Нидерланды 
Гири, ван Вели, И. Соколов, Сметс, Стеллваген

Вьетнам 
Ле Куанг Льем, Нгуен Нгок Чыонг Шон, Нгуен Ван Хюи, Нгуен Дык Хоа, Дао Тхьен Хай

Румыния 
Лупулеску, Парлиграс, М. Марин, Л. Вайда, В. Неведничий

Венгрия 
Леко, Алмаши, Ю. Полгар, Беркеш, Ч. Балог

Азербайджан 
Раджабов, Сафарли, Мамедьяров, Р. Мамедов, Г. Гусейнов

Командные результаты 
 КО — командные очки
 В таблицах ниже приведены только первые 15 пар.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

Командные результаты (финальный результат) 
 КО — командные очки
 СН — стартовый номер
 ТВ — тай-брейк (дополнительный показатель, применяемый при равенстве очков)

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 40-я Олимпиада  на сайте Российской шахматной федерации
 40-я Олимпиада на сайте The Week in Chess

2012 год в шахматах
Шахматы
Шахматы
Шахматные олимпиады
Шахматы
Олимпиада
Шахматы